Пётр Волков:
 Волков, Пётр Аполлонович (1807—1889) — генерал-лейтенант.
 Волков, Пётр Наумович (1877—1933) — музыкант-тромбонист, профессор Ленинградской консерватории.
 Волков, Пётр Николаевич (1817—1899) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Военного совета.
 Волков, Петр Николаевич (1894—1979) — поэт, участник кружка «Звучащая раковина» и «Островитяне»
 Волков, Пётр Павлович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Волков, Пётр Тимофеевич (1918—1943) — сержант, Герой Советского Союза